Hiroyuki Kobayashi peut désigner :

Sport 
 Hiroyuki Kobayashi (1978-) : Joueur japonais de baseball.
 Hiroyuki Kobayashi (1980-) : Footballeur japonais.

Jeu vidéo 
 Hiroyuki Kobayashi, un producteur de jeu vidéo.